Armand – variante del nome Armando
 Armand – personaggio letterario
 Armand de Brignac – champagne

Persone  
 Inessa Armand – rivoluzionaria russa
 Jean-Pierre Armand – attore pornografico francese